Dudgeon est un patronyme porté notamment par :

 Elspeth Dudgeon (1871-1955), actrice britannique ;
 Gus Dudgeon (1942-2002), producteur de musique anglais ;
 Neil Dudgeon (1961-), acteur britannique ;
 J & W Dudgeon, une entreprise de constructions de navires britannique. 
Homonymie de patronyme